Die Bahnstrecke Győr–Graz wird für den ungarischen Streckenabschnitt im Artikel Bahnstrecke Győr–Szentgotthárd (auch genannt „Raaberbahn“; deutscher Name von Györ ist Raab) und für den weiteren Verlauf in Österreich im Artikel Steirische Ostbahn behandelt. Der erste Teil der Strecke wurde am 1. September 1872 eröffnet – er erstreckte sich bis Jennersdorf im Burgenland. Die Fortsetzung bis Graz wurde sieben Monate später in Betrieb genommen.

Ihr weiterer Ausbau ist geplant, um die Baltisch-Adriatische EU-Bahnhauptnetzachse zwischen Wien und Graz zu entlasten.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ungarn
Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke GyorGraz